Лос Пескадорес има више значења:

 Лос Пескадорес (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пескадорес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику